DAB est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Daytona Beach ;
 selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 selon la liste des codes FAA des aéroports américains.

DAB est un sigle de trois lettres qui peut signifier :
 Détachement d'armée de Belgique, nom de la  française d'octobre à novembre 1914 et d'avril à mai 1915
 , une norme de radiodiffusion numérique ;
 distributeur automatique de billets, un appareil permettant d'effectuer différentes transactions bancaires ;
 droit au bail, une indemnité financière versée au propriétaire d'un local par le successeur du locataire lui permettant de conserver les mêmes conditions de bail commercial ;
 , un produit fréquemment utilisé comme colorant immunohistochimique ;
 document d'accompagnement du bovin, un document accompagnant un animal à l'abattoir ;
 dommages aux biens, dans le domaine de l'assurance, désigne un type de contrat (voir IARD).

Dąb ou dab est un nom qui peut désigner :
 , un terme toponymique polonais ;
 Dab, une danse que l'on peut notamment voir dans les clips de Migos et qui a été reprise par des footballeurs tels que Paul Pogba.

Homonymie d'acronyme